Étoquet est une  du département du Calvados. Elle n'a connu qu'une brève existence : avant 1794, la commune est supprimée et rattachée à Livry, en même temps que Mondant et La Bruyère.

En 1949, le hameau d'Étoquet est transféré à la commune de Caumont-l'Éventé.

Source 
 

Etoquet